Manni a plusieurs acceptions :

Toponymes 
 Manni (ou Mani), un département de la province de la Gnagna, situé dans la région de l’Est au Burkina Faso.
 Manni (ou Mani), le village chef-lieu de ce département.

Zoologie
 Lepidodactylus manni est une espèce de gecko de la sous-famille des geckoninés.
 Lygodactylus manni est une espèce de gecko de la sous-famille des geckoninés.

Patronyme 
 Ettore Manni (1927-1979) est un acteur italien.